Джан (, ) — фамилия, распространённая в разных странах. Известные носители:
 Джан, Лалак (1967—1999) — пакистанский солдат, хавилдар.
 Джан, Сибель (род. 1970) — турецкая певица, танцовщица и киноактриса цыганского происхождения.
 Джан, Эмре (род. 1994) — немецкий футболист.
 Джан, Эмре (род. 1990) — турецкий шахматист, гроссмейстер.
 Джан, Ясемин (настоящее имя Вивиан Джемутаи; род. 1996) — турецкая легкоатлетка кенийского происхождения.

Другое 
 «» — повесть Андрея Платонова.

См. также